Atchison Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Atchison Township, du comté de Clinton dans le Missouri.
 Atchison Township, du comté de Nodaway dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships